Ерлан Умирзакович Елеусинов (; род. 2 июля 1972 года) — казахстанский футболист.

Карьера 
Первую игру провёл 4 апреля 1990 года в кубковой встрече «Кайрата» против чимкентского «Мелиоратора». Это была единственная игра Ерлана в сезоне.

Следующий сезон Ерлан провёл во второй лиге в составе «Олимпии».

В чемпионате Казахстана дебютировал в первом его туре в составе «Форфора» Джамбул. Восемь сезонов входил в основной состав команды.

В 2000-01 годах играл в алматинском «Кайрате».

2002—2003 году провёл в Актюбинске.

Вернувшись в 2004 году в Тараз, выступал в команде до 2007 года.

Входит в первую десятку (на 6 месте) футболистов, проведших наибольшее количество матчей.

Привлекался в сборную Казахстана, в составе которой провёл 9 матчей. В 2001-м году Елеусинов являлся капитаном сборной Казахстана.

Достижения 
 Чемпион Казахстана: 1996
 Вице-чемпион Казахстана: 1995, 1997
 Обладатель Кубка Казахстана: 2000, 2001, 2004
 Финалист Кубка Казахстана: 1992, 1993

Тренерская карьера 
В Таразе работает в тренерском штабе команды в должностях тренера по физической подготовки и второго тренера.

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Актобе»